Мари-Рене Фроссар () — французская  конца XVIII века, известная своей карьерой в Швеции.

Биография 
Мари-Рене была замужем за своим коллегой . Они вместе работали в Театре итальянской комедии в Париже в 1757 году, в Вене в 1759 году и в Брюсселе в 1761—1762 годах. С 1764 по 1770 год супруги Фроссар вместе с труппой Дю Лонделя по приглашению шведского короля Адольфа Фредрика выступали в Стокгольме, и там их считали двумя наиболее известными актёрами.

Вступив на шведский трон в 1771 году, король Густав III распустил французский театр, желая иметь в Швеции национальный театр оперы и балета. Создавая в 1773 году Шведский королевский балет, Густав столкнулся с невозможностью набрать труппу из местных артистов балета, поскольку у них (за некоторым исключением вроде Шарлотты Слоттсберг, которая обучалась во французском театре) не было соответствующего образования и опыта. Поэтому балетмейстер Луи Галлодье порекомендовал королю пригласить некоторых французских танцоров, чтобы они выступали в балете и обучили шведских танцоров. Супруги Фроссар были в числе тех французских артистов, которые работали в первой труппе Шведского королевского балета. Они же были и первыми его звёздами, пока их ученики не стали достаточно зрелыми артистами. Мари-Рене Фроссар, Луи Фроссар,  и  были основой королевского балета. Помимо выступления в балете, они также участвовали во Французском театре Густава III.

Супруги Фроссар были специалистами в искусстве danse de caractére et pantomime. В сезоне 1774—1775 года они успешно исполнили оперу «Биргер Ярл», которую написал сам Густав III. Высокий статус Фроссаров подтверждался их жалованьем: в 1774 году оно составляло 25 тыс. медных далеров, в то время как оперная певица Ловиса Августи, звезда Королевской шведской оперы, получала 6 тыс. далеров.

Супруги Фроссар уехали из Швеции в 1776 году. Они выступали в Лионе в 1782—1785 годах и в Театре итальянской комедии в Париже в 1785—1791 годах.

Литература 
 Anna Ivarsdotter Johnsson och Leif Jonsson: Musiken i Sverige, Frihetstiden och Gustaviansk tid 1720—1810
 Klas Ralf: Operan 200 år. Jubelboken. Prisma (1973)
 Klas Åke Heed: Ny svensk teaterhistoria. Teater före 1800, Gidlunds förlag (2007)
 Oscar Levertin: Teater och drama under Gustaf III. Albert Bonniers förlag, Stockholm. Fjärde Upplagan (1920)

Артисты Шведского королевского балета